Marwood (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Marwood (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham